«Клон» () — бразильский телесериал 2001 года.
 «Клон» () — британский телесериал 2008 года.
 «Клон» () — мексиканский телесериал 2010 года, ремейк бразильского телесериала 2001 года.